Дель Негро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дель Негро, Винни (род. 1966) — американский профессиональный баскетболист, игрок НБА.
 Дель Негро, Мэттью (род. 1972) — американский телевизионный актёр.